Town – nome di vari tipi di municipalità degli Stati Uniti d'America
 Town – tipo di municipalità del Canada
 Town – titolo di alcune municipalità dell'Inghilterra

Pagine correlate 
 Classe Town